

Toponymes 
 La Châtre est une commune française, située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.
  La Châtre-Langlin est une commune française située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.
 L'arrondissement de La Châtre est une division administrative française, située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.
 La communauté de communes de La Châtre et Sainte-Sévère est une communauté de communes française, située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.

Autres 
 Maison de La Châtre est une famille de la noblesse française ;
 La ligne de La Châtre à Guéret est une ancienne ligne de chemin de fer française ;
 La gare de La Châtre est une ancienne gare ferroviaire française des lignes de Châteauroux à La Ville-Gozet et de La Châtre à Guéret.

Liens
Voir aussi la page d’homonymie :